NLB liga 2008./09. je 8. sezona NLB košarkaške lige. Pobjednik natjecanja je beogradski Partizan, dok je najkorisniji igrač regularnog dijela sezone igrač Zagreba Ante Tomić.

Momčadi

Rezultati

Tablica

Boje 
 - momčadi koje su se palsirale u Final Four 
 - momčad koja je ispala iz NLB lige 2008./09. (godina dana pauze)

Tablica - regularne sezone

Final Four 

Igrano u Beogradu.

Statistika 
Ažurirano: 21. ožujka 2009.

Poeni

Skokovi

Asistencije

Nagrade i priznanja

Športski direktor NLB lige

Trener godine NLB lige

Najkorisniji igrač (MVP) NLB lige

Izvori

Unutarnje poveznice 
 A-1 HKL 2008./09.
 Liga UPC Telemach 2008./09.
 Prijelazni rokovi u NLB ligi 2008./09.

Vanjske poveznice 
NLB liga

2008-09